

Лізбен — місто, штат Коннектикут
 Лізбен — місто, штат Айова
 Лізбен — місто, штат Мен
 Лізбен — місто, штат Нью-Гемпшир
 Лізбен — місто, штат Нью-Йорк
 Лізбен — місто, штат Північна Дакота
 Лізбен — місто в окрузі Джуно, штат Вісконсин
 Лізбен — місто, штат Вісконсин
 Лізбен — селище, штат Іллінойс
 Лізбен — селище, штат Луїзіана
 Лізбен — селище, штат Огайо
 Лізбен — переписна місцевість, штат Флорида
 Лізбен — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир